Guani ist der Nachname der folgenden Personen:

 Alberto Guani (1877–1956), uruguayischer Diplomat und Politiker
 Alberto Guani Amarilla (* 1959), uruguayischer Diplomat